ISO 8859-9, познат още като Latin-5 или Turkish, е 8-битов набор символи, част от стандарта ISO 8859. Предвиден е предимно да покрива нуждите на турския език и сходен със стандарта ISO 8859-1, като се отличава от него по някои символи, използвани за исландския.

ISO-8859-16 е IANA-наименованието за този стандарт, използван заедно с контролните кодове от ISO/IEC 6429 за диапазоните 0x00-0x1F и 0x80-0x9F.

Този набор символи е рефериран още като iso-ir-148, ISO_8859-9, latin5, l5 и csISOLatin5.

Таблица на знаците 

Кодовете в интервалите 00-1F и 7F-9F не са асоциирани към символи в ISO/IEC 8859-9.

Външни препратки 
 ISO/IEC 8859-9:1999
 Standard ECMA-128: 8-битов еднобайтовокодиран графичен набор символи: Латиница No. No. 5 2-ро издание (декември 1999)
 ISO-IR 148  Right-Hand Part of Latin Alphabet No.5 (1 октомври 1988)

ISO 8859
Турски език